św. Leonard z Limoges (466-559) – rycerz frankoński, pustelnik
 św. Leonard z Avranches (zm. 614)
 św. Leonard Vechel (ok. 1527-1572) – holenderski ksiądz, męczennik
 św. Leonard z Vandoeuvre (zm. 1572)
 św. Leonard z Porto Maurizio (1676-1751) – włoski franciszkanin
 św. Leonard Murialdo (1828-1900) – włoski ksiądz, założyciel Kongregacji św. Józefa

 Zobacz też
 Leonard (imię)
 Błogosławiony Leonard
 St. Leonhard